Исаакий Оптинский — имя святых Собора Оптинских старцев Русской православной церкви:
 Исаакий Оптинский старший (в миру Иван Иванович Антимонов; 1810—1894) — схиархимандрит, настоятель Оптиной пустыни.
 Исаакий Оптинский младший (в миру Иван Николаевич Бобраков; 1865—1938) — архимандрит Русской православной церкви.